«Jumpin' Jumpin» — песня американской группы Destiny's Child, четвёртый сингл с альбома The Writing's On The Wall, вышедший в 2000 году.

О сингле 
Песня «Jumpin' Jumpin'» была выпущена в качестве последнего сингла с альбома The Writing's On The Wall и стала второй песней в каталоге Destiny’s Child, возглавившей национальные хит-парады США и Великобритании. Автором песни и её единственным исполнителем стала Бейонсе Ноулз.

На песню был снят видеоклип, ставший последним для Фарры Франклин в составе группы. После её ухода было решено не искать замену исполнительнице, а Destiny’s Child превратились в трио.

Отзывы критиков 
В английском музыкальном журнале NME песню назвали «шедевром, с которого капает мёд». На сайте Vulture песню поставили на десятое место в списке лучших композиций Destiny' Child.

В августе 2009 года на сайте Pitchfork вышел список 500 лучших песен 2000-х годов, в который попала и песня «Jumpin' Jumpin'», разместившаяся на 232 месте.

Список композиций 
Сингл (США)
 «Jumpin', Jumpin'» (Album Version) — 3:47
 «Jumpin', Jumpin'» (So So Def Remix) (Clean Version) (featuring Jermaine Dupri, Da Brat & Lil Bow Wow) — 3:45
 «Jumpin', Jumpin'» (Maurice’s Jumpin' Retro Mix) — 8:20
 «Jumpin', Jumpin'» (Azza’s Remix) — 5:15
 «Upside Down» (Live from «VH1 Divas 2000: A Tribute to Diana Ross») — 4:09

Сингл (Европа), часть 1 COL 669511 5
 «Jumpin', Jumpin'» (Album Version) — 3:47
 «Jumpin', Jumpin'» (So So Def Remix) (Clean Version) (featuring Jermaine Dupri, Da Brat & Lil Bow Wow) — 3:45
 «Jumpin', Jumpin'» (Maurice’s Radio Mix) — 4:05
 «Jumpin', Jumpin'» (Maurice’s Jumpin' Retro Mix) — 8:20

Сингл (Европа), часть 2 COL 669511 2
 «Jumpin', Jumpin'» (Album Version) — 3:47
 «Jumpin', Jumpin'» (So So Def Remix) (Clean Version) (featuring Jermaine Dupri, Da Brat & Lil Bow Wow) — 3:45
 «Upside Down» (Live from «VH1 Divas 2000: A Tribute to Diana Ross») — 4:09
 «Jumpin', Jumpin'» (Maurice’s Radio Mix) — 4:05

Сингл (Великобритания), часть 1 669629 2
 «Jumpin', Jumpin'» (Album Version) — 3:47
 «Jumpin', Jumpin'» (Azza’s Remix) — 5:15
 «Upside Down» (Live from «VH1 Divas 2000: A Tribute to Diana Ross») — 4:09

Сингл (Великобритания), часть 2 (ремиксы) 669629 5
 «Jumpin', Jumpin'» (Maurice’s Radio Mix) — 4:05
 «Say My Name» (Maurice’s Last Days Of Disco Millennium Mix) — 7:35
 «Bills, Bills, Bills» (Maurice’s Xclusive Livegig Mix) — 7:33

Сингл (Австралия)
 «Jumpin', Jumpin'»
 «Say My Name» (Timbaland Remix)
 «Say My Name» (Maurice’s Last Days of Disco Millennium Mix)
 «Say My Name» (Daddy D Remix with Rap)
 «Say My Name» (Digital Black & Groove Club Mix)

Сингл (ограниченный тираж)
 «Jumpin', Jumpin'» (Album Version) — 3:47
 «Jumpin', Jumpin'» (So So Def Remix) (Clean Version) (featuring Jermaine Dupri, Da Brat & Lil Bow Wow) — 3:45
 «Jumpin', Jumpin'» (Remix feat. Mr. Nitro) — 4:26 (Producer Hamaza Lee)
 «Jumpin', Jumpin'» (Remix feat. Mr. Nitro) — 3:59 (Producer Hamaza Lee)
 «Jumpin', Jumpin'» (Maurice’s Radio Mix) — 4:05
 «Jumpin', Jumpin'» (Azza’s Radio Mix) — 4:10

Хит-парады и сертификации

Еженедельные хит-парады

Годовые хит-парады

Сертификации

Примечания 

Синглы Destiny's Child